Quitameriendas puede hacer referencia a:

Varias especies de plantas del género Colchicum, principalmente:
 Colchicum montanum, Merendera montana (L.) Lange. La planta más habitualmente denominada quitameriendas.
 Colchicum autumnale.

 Colchicum vernum (L.) Stef., Bulbocodium vernum L. (1753). Conocida como quitameriendas de primavera.
 Colchicum triphyllum. Conocida como quitameriendas de primavera.

Referencias